El término Aldaz puede referirse a:
 Aldaz (Larráun), localidad española en el municipio y valle de Larráun, Comunidad Foral de Navarra.
 Aldaz (Iza), localidad española en el municipio de la Cendea de Iza, Comunidad Foral de Navarra.